Rose Hill puede hacer referencia a:

Rose Hill (1914-2003), actriz y cantante británica;

Inglaterra:
Rose Hill (Buckinghamshire)
Rose Hill (Derbyshire)
Rose Hill (Gran Mánchester)
Rose Hill (Lancashire)
Rose Hill (Oxfordshire)
Rose Hill (Suffolk)
Rose Hill (Surrey)
Rose Hill (Sussex Oriental)

Estadounidense:
Rose Hill, pueblo estadounidense en Carolina del Norte;
Rose Hill, villa estadounidense en Illinois;
Rose Hill, ciudad estadounidense en Iowa;
Rose Hill, ciudad estadounidense en Kansas;
Rose Hill, lugar designado en el censo estadounidense del condado de Fairfax, Virginia;
Rose Hill, lugar designado en el censo estadounidense del condado de Lee, Virginia;
Rose Hill Acres, ciudad estadounidense en Texas.